Prosodie peut désigner :
 la prosodie en littérature ;
 la prosodie en phonétique et phonologie ;
 Prosodie, une entreprise française des télécommunications.